Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON International 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený španělský tenista Feliciano López, finalista londýnského AEGON Championships, hraného v předcházejícím týdnu.

Singlovou soutěž vyhrál třetí nasazený Feliciano López, jenž ve finále zdolal nejvýše nasazeného francouzského hráče Richarda Gasqueta ve třech sadách . Na okruhu ATP Tour tak získal první trofej v probíhající sezóně a celkově čtvrtou kariérní v singlu, když naposledy předtím vyhrál stejnou eastbournskou událost rok nazpět.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Richard Gasquet (finále)
  Alexandr Dolgopolov (odstoupil)
  'Feliciano López (vítěz)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Ivo Karlović (1. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Santiago Giraldo (1. kolo)
  Federico Delbonis (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON International 2014